Clais steht für:

 Clais, französische Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Johann Sebastian von Clais (1742–1809), deutsch-schweizerischer Uhrmacher, Erfinder und Unternehmer
 Karl Sebastian von Clais (1800–1858), Industrieller, Sohn von Johann Sebastian von Clais

Siehe auch:
 Clays
 Klais
 Kleis
 Claix